Véase: 

El término rosa puede hacer referencia a varios artículos:

Botánica 
 género de plantas Rosa, los rosales, de la familia de las rosáceas;
 nombre común de la planta Paeonia broteri;
 tomate rosa de Barbastro, una hortaliza de Aragón;

Nombre común 
 Rosa, un nombre de persona;
 rosa, un color rojo brillante poco saturado;
 rosa del desierto, mineral propio de zonas arenosas y áridas;
 rosa de los vientos, usada para la orientación en la navegación;

Colectivos 
 Rosa Blanca, grupo alemán de resistencia antinazi;
 Rosa Crux, grupo francés de música gótica;
 Rosa Liste München, partido político muniqués que defiende los intereses de gais y lesbianas;

Lugares 
 Rosa (Alabama), pueblo en el condado de Blunt, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos;
 Rosà, municipio italiano en la provincia de Vicenza;
 Villa Rosa, localidad argentina en la provincia de Buenos Aires;

Personas

Nombre 
 Ana Rosa Payán, política mexicana.
 Ana Rosa Quintana, periodista española (*1956).
 María Rosa Calvo-Manzano, arpista española (*1946).
 Rosa Agazzi (una de las hermanas Agazzi), pedagoga italiana (*1866 - †1951). 
 Rosa Aguilar, política española (*1956).
 Rosa Albina Garavito Elías, economista y política mexicana.
 Rosa Amelia Alvarado, poeta y periodista ecuatoriana (*1944).
 Rosa Araneda, poeta chilena (*1861 - †c.1894) 
 Rosa Arciniega, novelista peruana (*1909)
 Rosa Bonheur, pintora francesa (*1822 - †1899). 
 Rosa Brítez, artesana paraguaya (*1941).
 Rosa Campuzano, activista peruana (*1796 - †1851).
 Rosa Caracciolo, actriz porno húngara (*1972).
 Rosa Carmina, actriz cubana (*1929).
 Rosa Castellanos, enfermera y combatiente cubana (*1834 - †1907). 
 Rosa Catá, actriz argentina, una de las primeras del cine sonoro de su país.
 Rosa Cedrón, cantante y violonchelista española (*1972)
 Rosa Chacel, escritora española (*1898 - †1994).
 Rosa Clotilde Sabattini, profesora y pedagoga argentina (*1918 - *1978).
 Rosa Elia Romero Guzmán, política mexicana.
 Rosa Estaràs, política española (*1965).
 Rosa Florián Cedrón, abogada, profesora y política peruana (*1969).
 Rosa García-Orellán, antropóloga social española dedicada también a la industria pesquera.
 Rosa García, jugadora peruana de balonvolea (*1964).
 Rosa Gil Bosque, guitarrista española (*1930).
 Rosa González Román, política chilena (*1942).
 Rosa León, cantante y política española (*1951).
 Rosa López, cantante española (*1981).
 Rosa Luna, bailarina uruguaya (*1939 - †1993)
 Rosa Luxemburgo, teórica marxista de origen judío (*1871 - †1919).
 Rosa Posada, política española (*1940).
 Rosa Valdeón, política española (*1960).
 Rosa Luz Alegría, política mexicana (*1944).
 Rosa María Artal, periodista española.
 Rosa María Bonàs, política española. (*1951).
 Rosa María Britton, escritora y médica panameña (*1936).
 Rosa María Calaf, periodista española (*1945).
 Rosa María Campo Pérez, de nombre artístico Tía Rosa, artista cubana dedicada a la música infantil (*1956).
 Rosa María Huertas Bodas, doctora en química por la Universidad de Alcalá.
 Rosa María Juana Martínez Suárez, conocida como Mirtha Legrand, actriz y presentadora argentina (*1927).
 Rosa María Lobo, cantante española (*1945).
 Rosa María Mateo, periodista española (*1943).
 Rosa María Morató, atleta española (*1979).
 Rosa María Palacios, periodista y abogada peruana (*1963).
 Rosa María Rodríguez Magda, ensayista y crítica literaria española (*1957).
 Rosa Maria Sardà, actriz española (*1941).
 Rosa Martín, actriz argentina.
 Rosa Mauri, bailarina española (*c.1850 - †1923). 
 Rosa Morena, cantante y actriz española (*1941).
 Rosa Parks, activista estadounidense (*1913 - †2005). 
 Rosa Ponselle, cantante estadounidense (*1897 - †1981).
 Rosa Raisa, cantante rusa judía (*1893 - 1963).
 Rosa Regàs, escritora española (*1933).
 Rosa Reyna, coreógrafa y bailarina mexicana (*1924 - †2006). 
 Rosa Ribas, escritora española (*1963).
 Rosa Riera, pintora y grabadora española.
 Rosa Ríos, actriz de teatro boliviana.
  Rosa Romero, política española (*1970).
 Rosa Rosen, actriz argentina (*1916 - †2004). 
 Rosa Sabater, pianista española (*1929 - †1983).
 Rosa Sala Rose, ensayista y traductora literaria española (*1969).
 Rosa Sensat, educadora española (*1873 - †1961). 
 Rosa Silverio, escritora dominicana (*1978).
 Rosa Taikon, orfebre y actriz gitana sueca (*1926).
 Rosa Torres-Pardo, pianista española (*1960).
 Rosa Valenty, actriz y vedette española (*1946).
 Rosa Vercellana, esposa del rey de Italia en matrimonio morganático (*1833 - †1885). 
 Rosa Villacastín, periodista española (*1942).
 Rosa von Praunheim, seudónimo de Holger Bernhard Bruno Mischwitzky, director de cine y escritor alemán (*1942).
 Rosa Zaragoza, cantante española.
 Rosa Zemborain, productora, traductora, ambientadora y vestuarista argentina.
 Rosa Ziperovich, escritora, profesora y activista argentina (*1913 - 1995).
 Rosa Elena García Echave, conocida como Rossy de Palma, actriz española (*1964).
 Rosa Ferrando Galiana, conocida como Carmen Morell, cantante española (*1929).
 Rosa Filipina Duchesne, conocida como santa Filipina Duchesne, religiosa francesa (*1769 - †1852).
 Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide, conocida como Graciela Fernández Meijide, política argentina (*1931).
 Rosa María Almirall, conocida como Lina Romay, montadora, actriz y directora española (*1954).
 Rosita Fornés, artista escénica cubana (*1923).

Apellido 
 Eber da Rosa
 Jesús de la Rosa, músico español (*1948 - †1983).
 João Guimarães Rosa, escritor, médico y diplomático brasileño (*1908 - †1967).
 José María Rosa (hijo), político, militar y abogado argentino.
 José María Rosa, historiador y diplomático argentino. 
 José María Rosa (padre), político y abogado argentino.
 Don Rosa, escritor, dibujante e ilustrador estadounidense, uno de los artífices del Pato Donald (*1951).
 Pedro de la Rosa, piloto de pruebas de coches de carreras (*1971).
 Pepe da Rosa, cantante y actor español (*1931 - †1986).
 Pepe Da-Rosa Jr., presentador y locutor español (*1967). Hijo de Pepe da Rosa
 Salvator Rosa, pintor, grabador y poeta italiano (*1615 - †1673).

Personajes de ficción 
 Rosa Klebb, de las historias de James Bond.
 Rosa y Espina, personaje doble de las historietas del superhéroe "Flash".
 La Pantera Rosa, de dibujos animados.

Sentido figurado 
 novela rosa
 ruido rosa

Símbolo 
 Rosa Blanca de York, símbolo de Yorkshire
 Rosa Tudor o Rosa inglesa
 Rosacruz, una orden secreta.

Además 
 Asteroide (223) Rosa
 Huracán Rosa, huracán iniciado desde finales de septiembre hasta principios de octubre de 2018 que estaba ubicado en el Océano Pacífico que afectaron a los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora en México y a California y Arizona en Estados Unidos.
 Rosa (álbum), álbum de Rosa López.
 Rosa (álbum de Camila Gallardo), álbum de Camila Gallardo.

Véase también
La rosa (desambiguación)